Chris Shiflett (1971), guitarrista estadunidense;
Scott Shiflett (1966), baixista estadunidense, irmão de Chris Shiflett.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes